Arbeitsmann steht für:
 Arbeitsmann, NS-Rang, siehe: Reichsarbeitsdienst#Ränge und Ranginsignien
 Der Arbeitsmann, Gedicht von Richard Dehmel

Siehe auch:
Arbeiter (Begriffsklärung)